Småkråka (Corvus samarensis) är en nyligen urskild fågelart i familjen kråkfåglar inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Arten förekommer i Filippinerna på öarna Luzon, Samar och Mindanao. Den delas in i två underarter med följande utbredning:
 Corvus samarensis sierramadrensis – Luzon
 Corvus samarensis samarensis – Samar och Mindanao

Traditionellt behandlas den en del av sundakråkan (Corvus enca). Sedan 2021 urskiljer dock tongivande International Ornithological Congress (IOC) den som egen art.

Status 
IUCN erkänner den ännu inte som art, varför dess hotstatus formellt inte fastställts.

Noter

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Kråkfåglar
Corvus
Fåglar i orientaliska regionen
Endemiska fågelarter i Filippinerna